Ива́н Деревя́нко:
 Деревянко, Иван Николаевич (1928—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Деревянко, Иван Фомич (1922—1996) — советский хирург.